Příjmení Schilder nosí více různých významných osobností:

 Adolf Schilder (1873–????) – rakouský politik německé národnosti ze Slezska
 Henny Schilder (* 1984) – nizozemský fotbalový obránce
 Paul Ferdinand Schilder (1886–1940) – rakouský psychiatr, psychoanalytik, neurolog a vědec židovského původu
 Robbert Schilder (* 1986) – nizozemský fotbalový záložník